Кхуэной — название

 Кхуэной — река в Таиланде, приток Мэкхлонга.
 Кхуэной — река в Таиланде, приток Нана.